Соревнования по бегу на 200 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года прошли 30 сентября, 1 и 2 октября в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа».

Действующей чемпионкой мира в беге на 200 метров являлась Дафне Схипперс из Нидерландов. Она не защищала свой титул из-за травмы, полученной ранее на турнире в полуфинале бега на 100 метров. Помимо неё от участия отказалась лидер сезона Шона Миллер-Уйбо, которая решила на чемпионате мира бежать дистанцию 400 метров (совместить выступления не было возможности из-за того, что дисциплины проводились в одни и те же даты с небольшим временным интервалом). После победного финала на 100 метров снялась Шелли-Энн Фрейзер-Прайс из Ямайки, решившая поберечь силы перед эстафетой.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Отбор на чемпионат мира 
Отборочный норматив — 23,02. Для участия в чемпионате мира спортсменки должны были выполнить его в период с 7 сентября 2018 года по 6 сентября 2019 года. Плановое количество участников, установленное ИААФ в этом виде — 56. В случае, если к концу квалификационного периода норматив показало меньшее количество атлетов, международная федерация добирала их до нужного числа на основании показанных результатов.

Расписание 

Время местное (UTC+3:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 6 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 6 забегах вышли 45 легкоатлеток.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 200 метров у женщин состоялся 2 октября 2019 года. В отсутствие ряда сильных соперниц победа Дины Эшер-Смит была ожидаемой. Британская бегунья показала целый ряд высоких результатов по ходу сезона, увенчав год победой в финале чемпионата мира с национальным рекордом 21,88. Эшер-Смит оказалась единственной женщиной, выступавшей в Дохе в двух спринтерских финалах (100 и 200 метров), завоевав в обоих из них медали (серебро и золото соответственно) и установив два рекорда Великобритании. Ближайшая из соперниц, американка Бриттани Браун, проиграла чемпионке 0,34 секунды и второй раз по ходу турнира установила личный рекорд (22,22).

Примечания

Ссылки 
 

бег